Белоруссия приняла участие в конкурсе песни Евровидение 2014 в Копенгагене (Дания). Представитель Белоруссии выбран с помощью национального отборочного конкурса, организованного телеканалом Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь. Победителем стал TEO с песней «Cheesecake».

Национальный отбор 
С 22 октября по 24 ноября 2013 года Белорусская телерадиокомпания принимала заявки для участия в национальном отборочном туре конкурса песни «Евровидение 2014». Национальный отбор проводился в два этапа: прослушивание участников и финал.

Финал национального отборочного конкурса прошёл 10 января 2014 года в прямом эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24», в котором приняло участие 14 исполнителей. Победителем стал TEO с песней «Cheesecake», которого выбрали жюри и телезрители. Зрители могли отдать свой голос за понравившегося исполнителя, сделав телефонный звонок или отправив SMS. Интересен факт, что изначально Тео и Макс Лоренс & ДиДюЛя получили одинаковое количество баллов, но по правилам конкурса, если два конкурсанта набрали одинаковое количество баллов, победитель определяется повторным голосованием жюри. В итоге путёвку в Данию получил Юрий Ващук.

На Евровидении 

Представитель Белоруссии на конкурсе выступил во второй половине второго полуфинала, который прошёл 8 мая 2014 года в Копенгагене.

См. также 
 Белоруссия на «Евровидении»
 Евровидение-2014

Примечания

Ссылки 
 Белоруссия на официальном сайте Конкурса песни «Евровидение»  

Страны на «Евровидении-2014»